Радиоцентр — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года был в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Филимонковское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 202 человека (90 мужчин и 112 женщин).

Расположение 
Посёлок Радиоцентр находится примерно в 5 км к югу от центра города Московский. Ближайшие населённые пункты — деревня Пушкино и посёлок Филимонки. Расположен в непосредственной близости к географическому центру Москвы.

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа